Nahrath ist der Familienname folgender Personen:

 Raoul Nahrath, Gründer der Wiking-Jugend und Vater von Wolfgang Nahrath

 Wolfgang Nahrath (1929–2003), deutscher Politiker (Wiking-Jugend, NPD) und Vater von Wolfram Nahrath
 Wolfram Nahrath (* 1962), deutscher Rechtsanwalt